«Movin’ Melodies» — перший студійний альбом німецького діджея ATB. Випущено в 1999 році лейблами Kontor і Radikal.

Списки композицій

Movin' Melodies 
 «The First Tones»
 «Emotion»
 «Underwater World»
 «Zwischenstück»
 «9pm (Till I Come)»
 «Killer 2000»
 «Too Much Rain» (ATB vs. Woody Van Eyden Mix)
 «Don't Stop!»
 «Obsession»
 «My Dream»
 «Kayama»
 «Beach Vibes (EFF)»
 «Movin' Melodies»
 «Sunburn»
 «9 PM (Till I Come)» (Signum Mix) (Bonus Track)

Movin' Melodies (Спеціальне видання 1) 
 01. «The first tones»
 02. «Emotion»
 03. «Underwater world»
 04. «Zwischenstück»
 05. «9 pm (Till I come) (UK Edit)»
 06. «Killer (UK Edit)»
 07. «Don't Stop (UK Edit)»
 08. «Obsession»
 09. «My dream»
 10. «Kayama»
 11. «Beach vibes (EFF)»
 12. «Movin' Melodies»
 13. «Sunburn»
 14. «Don't Stop!» (Sash! Remix)

Бонусний інтерактивний CD:
 01. «Killer» (Lost Witness Dub)
 02. «Don't Stop!» (Quake Remake)
 03. «9PM (Till I Come)» (Matt Darey Remix)
 04. «9PM (Till I Come)» (Video)
 05. «Don't Stop (Video)»
 06. Biography & Photos
 07. Free Screensaver
 08. VIP Website Access

Movin' Melodies (Спеціальне видання 2) 
 01. «The first tones»
 02. «Emotion»
 03. «Underwater world»
 04. «Zwischenstück»
 05. «9 pm (Till I come) (UK Edit)»
 06. «Killer»
 07: «Don't Stop (UK Edit)»
 08. «Obsession»
 09. «My dream»
 10. «Kayama»
 11. «Beach vibes (EFF)»
 12. «Movin' Melodies»
 13. «Sunburn»
 14. «9PM (Till I Come)» (Matt Darey Remix)

Бонусний інтерактивний CD:
 01. «Don't Stop!» (Quake Remake)
 02. «9PM (Till I Come)» (Bent Remix)
 03. «9PM (Till I Come)» (Nick Muir's Come Mix)
 04. «9PM (Till I Come)» (Video)
 05. «Don't Stop!» (Video)
 06. Biography & Photos
 07. Free Screensaver
 08. VIP Website Access

Movin' Melodies (португальське видання) 
Диск 1:
 01. «The first tones»
 02. «Emotion»
 03. «Underwater world»
 04. «Zwischenstück»
 05. «9 pm (Till I come)»
 06. «Killer 2000»
 07. «Too Much Rain» (ATB vs. Woody Van Eyden Mix)
 08. «Don't Stop!»
 09. «Obsession»
 10. «My dream»
 11. «Kayama»
 12. «Beach vibes (EFF)»
 13. «Movin' Melodies»
 14. «Sunburn»
 15. «9 pm (Till I come)» (Signum Mix) (Bonus Track)

Диск 2:
 01. «Bob Marley vs. Funkstar De Luxe — Sun Is Shining» (ATB Club Mix)
 02. «ATB — Don't Stop!» (SQ-1 Mix)
 03. «Candy Beat — Saxy '99» (ATB Remix)
 04. «SQ-1 — Can U Feel…»
 05. "ATB — Killer (Video Edit)
 06. «Sash! — Colour The World» (ATB Remix)
 07. «Miss Jane — It's A Fine Day» (ATB Remix)
 08. «ATB — 9PM (Till I Come)» (Sequential One '99 Remix)
 09. «Blank & Jones — Cream» (ATB Remix)
 10. «Woody Van Eyden — Get Ready»
 11. «United Deejays For Central America — Too Much Rain» (ATB vs Woody Van Eyden Radio Edit)
 12. «ATB — Don't Stop!» (ATB Remix)

Посилання 
 Movin' Melodies на сайті The ATB Experience

Музичні альбоми 1999
Альбоми ATB
Дебютні альбоми 1999